Coleraine is een Noord-Ierse voetbalclub uit Coleraine.

De club werd in 1927 opgericht na een fusie tussen Coleraine Olympic en Coleraine Alexandra. In 1974 werd de club voor de eerste en tot nog toe enige keer kampioen. Enkel in 1995-1996 speelde de club niet in de hoogste klasse.

Erelijst
 Landskampioen
1974
 Irish Cup
1965, 1972, 1975, 1977, 2003
 Irish League Cup
1988

Eindklasseringen

|}

De drie NIFL-divisies hebben in de loop der jaren diverse namen gekend, zie Northern Ireland football league system

Coleraine FC in Europa 

Coleraine FC speelt sinds 1965 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:
Champions League
-
Europacup I (1x)
1974/75
Europa League (3x)
2017/18, 2018/19, 2020/21
Europa Conference League (1x)
2021/22
Europacup II (4x)
1965/66, 1975/76, 1977/78, 1982/83
UEFA Cup (7x)
1983/84, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1997/98, 2000/01, 2003/04
Intertoto Cup (1x)
2002
Jaarbeursstedenbeker (2x)
1969/70, 1970/71

Externe links
 Coleraine FC Website

 
County Londonderry